Dies ist eine Liste der Städte in Mali.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Mali ist Bamako mit einer Einwohnerzahl von 1.809.106 (Stand Zensus 2009). Damit leben etwa 15 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 30.000 Einwohner (Zensus 2009), die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 1. April 1987 und 17. April 1998, eine Berechnung für den 1. Januar 2005, die Ergebnisse der Volkszählung im Jahre 2009 sowie die übergeordnete Verwaltungseinheit (Region), zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Bamako bildet einen eigenen Hauptstadtdistrikt und gehört keiner Region an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

 Z = Zensus, B = Berechnung

Quellen Zensus 2009

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung Malis
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte in Mali

 
Mali